Takuma Nishimura ist der Name folgender Personen:

* Takuma Nishimura (Armeegeneral) (1889–1951), japanischer Armeegeneral
 Takuma Nishimura (Fußballspieler) (* 1996), japanischer Fußballspieler